Соревнования по боксу в весовой категории до 52 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 30 июля по 12 августа. Приняли участие 26 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=330
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Самир Брахими|ALG|2012|летних}} |RD1-score03=14
|RD1-team04= |RD1-score04=12
|RD1-team05= |RD1-score05=8
|RD1-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Жулиан Нету|BRA|2012|летних}} |RD1-score06=12
|RD1-team07= |RD1-score07=12
|RD1-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Хавьер Синтрон|PUR|2012|летних}} |RD1-score08=14
|RD1-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Хешам Абделал|EGY|2012|летних}} |RD1-score11=19
|RD1-team12= |RD1-score12=16
|RD1-team13= |RD1-score13=11
|RD1-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Нямбаярын Тогсцогт|MGL|2012|летних}} |RD1-score14=18
|RD1-team19={{СпортсменОИ флаг 2|Нордин Убаали|FRA|2012|летних}} |RD1-score19=22
|RD1-team20= |RD1-score20=9
|RD1-team21= |RD1-score21=14
|RD1-team22={{СпортсменОИ флаг 2|Дьюк Мика|GHA|2012|летних}} |RD1-score22=18
|RD1-team25={{СпортсменОИ флаг 2|Чатчай Бутди|THA|2012|летних}} |RD1-score25=24
|RD1-team26= |RD1-score26=10
|RD1-team27= |RD1-score27=7
|RD1-team28={{СпортсменОИ флаг 2|Робейси Рамирес|CUB|2012|летних}} |RD1-score28=19
|RD1-team29={{СпортсменОИ флаг 2|Ильяс Сулейменов|KAZ|2012|летних}} |RD1-score29=13
|RD1-team30= |RD1-score30=8
|RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Михаил Алоян|RUS|2012|летних}}|RD2-score01=14
|RD2-team02= |RD2-score02=9
|RD2-team03= |RD2-score03=13
|RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Хавьер Синтрон|PUR|2012|летних}} |RD2-score04=18
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Жасурбек Латипов|UZB|2012|летних}} |RD2-score05=21
|RD2-team06= |RD2-score06=11
|RD2-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Нямбаярын Тогсцогт|MGL|2012|летних}} |RD2-score07=17
|RD2-team08= |RD2-score08=16
|RD2-team09= |RD2-score09=18
|RD2-team10={{СпортсменОИ флаг 2|Нордин Убаали|FRA|2012|летних}} |RD2-score10=19
|RD2-team11= |RD2-score11=8
|RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Майкл Конлан|IRL|2012|летних}} |RD2-score12=19
|RD2-team13= |RD2-score13=10
|RD2-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Робейси Рамирес|CUB|2012|летних}} |RD2-score14=22
|RD2-team15= |RD2-score15=15
|RD2-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Эндрю Селби|GBR|2012|летних}} |RD2-score16=19
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Михаил Алоян|RUS|2012|летних}} |RD3-score01=23'''
|RD3-team02= |RD3-score02=13
|RD3-team03= |RD3-score03=10
|RD3-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Нямбаярын Тогсцогт|MGL|2012|летних}} |RD3-score04=15'''
|RD3-team05= |RD3-score05=18
|RD3-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Майкл Конлан|IRL|2012|летних}} |RD3-score06=22'''
|RD3-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Робейси Рамирес|CUB|2012|летних}} |RD3-score07=16'''
|RD3-team08= |RD3-score08=11
|RD4-team01= |RD4-score01=11
|RD4-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Нямбаярын Тогсцогт|MGL|2012|летних}} |RD4-score02=15'''
|RD4-team03= |RD4-score03=10
|RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Робейси Рамирес|CUB|2012|летних}} |RD4-score04=20'''
|RD5-team01= |RD5-score01=14
|RD5-team02=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012